Марк Сайкс (;  — , Париж) — британский писатель, политик и дипломат. Во время Первой мировой войны считался крупнейшим британским специалистом по Ближнему Востоку. Известен тем, что совместно с французским дипломатом Франсуа Пико́ подписал Соглашение Сайкса-Пико, по которому восточные территории Османской империи были разделены на британскую, французскую, позже российскую и итальянскую сферы влияния. По одной из версий, является автором флага Палестины.

Умер в 1919 году от испанского гриппа.

Произведения 
 Пять провинции Турции, 1900
 Darü´l İslam, 1904
 Последнее наследия халифа, 1911
 Kıbrıslı Zade Binbaşı Osman Bey´in Hatıra

Литература 
 
 Janet Wallach: Desert Queen. Anchor Books, New York, 1999
 Karl E. Meyer und Shareen Blair Brysac: Kingmakers: the Invention of the Modern Middle East: W.W. Norton, New York, 2008
 Jonathan Cape: Mark Sykes: Portrait of an Amateur. London, 1975
 Christopher Simon Sykes: The Big House: The Story of a Country House and Its Family. Harper Perennial, London, 2005
 Ходнев А. С. Марк Сайкс — «лучший знаток Малой Азии» // Новая и новейшая история. — 2016. — № 4. — С. 157—165.
 Шаповалов, М. С. Еврейский вопрос в начале XX века глазами британских чиновников (Р. Сторрс, М. Сайкс, Т. Лоуренс) / М. С. Шаповалов // Израиль, Россия и русскоязычное еврейство в контексте международной политики : К 20-летнему юбилею восстановления дипломатических отношений между СССР/Россией и Израилем: Материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике, Москва, 01–03 февраля 2011 года. – Москва: Издательство Пробел-2000, 2011. – С. 80-91. – EDN UTDLQZ.
 Шаповалов, М. С. Марк Сайкс и британская политика в Палестине в 1898-1919 гг / М. С. Шаповалов // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Нижневартовск, 07 февраля 2014 года / Ответственный редактор А.В. Коричко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нижневартовский государственный университет. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2014. – С. 99-101. – EDN SGELAP.
 Шаповалов, М. С. Марк Сайкс, Британия и ближневосточный фронт в 1916 году / М. С. Шаповалов // Вестник Пермского университета. История. – 2017. – № 3(38). – С. 120-126. – DOI 10.17072/2219-3111-2017-3-120-126. https://press.psu.ru/index.php/history/article/view/2715/2051

Примечания

Комментарии

Источники 

Дипломаты Великобритании
Умершие от испанского гриппа
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Соглашение Сайкса-Пико